Júlia Correia Lagos ou Júlia Correia (Lisboa, ) é uma actriz portuguesa.

Biografia
Nasceu em Lisboa com o nome de Júlia Maria Rocha Gomes Correia. Casa com o artista Paulo d'Eça Leal de quem mais tarde se divorcia, e tem o filho Francisco Gomes Correia d'Eça Leal aos 31 anos. Vive atualmente grande parte da sua vida em Lagos.

Trabalhos em Televisão
 O Espírito da Lei, SIC (2001) - Administradora
 Médico de Família (série), SIC (1999)
 A Banqueira do Povo, RTP (1993) - Rosário Simões 
 Claxon, RTP (1991) - Célia
 Crime à Portuguesa, RTP (1988) - Julieta
 Cacau da Ribeira, RTP (1987) - Luísa
 Um Táxi na Cidade, RTP (1981) - Teresa

Trabalhos em Cinema
 Quinze Pontos na Alma, realização Vicente Alves do Ó (2009) - Teresa
 Castelos no Ar, realização Vicente Alves do Ó (2007)
 Entre o Desejo e o Destino (2005) - Carmen
 A Dupla Viagem, realização Teresa Garcia (2000) - Amiga
 Monsanto (Telefilme SIC) (2000) - Lúcia
 Três Pontes Sobre o Rio, realização Jean Claude Biette (1998)
 Pandora, realização António da Cunha Telles (1995) - Elsa
 Solo de Violino, realização Monique Rutler (1990) - Maria da Luz
 Contrainte par Corps, realização Serge Leroy  (1987) - Julia
 Vidas, realização António da Cunha Telles (1983) - Lina

Ligações externas
 Página de Júlia Correia Lagos no IMDb

Naturais de Lisboa
Atores do distrito de Lisboa